Nicolas Boileau (1636-1711), écrivain français, historiographe de Louis XIV, auteur de l'Art poétique.
 André Boileau (1894-1977), homme politique français ;
 Alan Boileau (1999-), coureur cycliste français ;
 Caroline Boileau (1970-), artiste québécoise multidisciplinaire ;
 Charles Boileau (1648-1704), homme d'Église, moraliste et académicien français ;
 Emmanuel Boileau de Castelnau (1857-1923), alpiniste français ;
 Étienne Boileau (1200 ou 1210-1270), prévôt de Paris ;
 Gilles Boileau (1631-1669), avocat, poète et traducteur français ;
 Gilles Boileau (1931-), professeur, géographe-historien québécois ;
 Jacques Boileau (1635-1716), ecclésiastique et théologien français ;
 Jean-Jacques Boileau dit « Boileau de l’Archevêché » (1649-1735), ecclésiastique et controversiste janséniste français ;
 Laurent Boileau, (1968- ), réalisateur français ;
 Louis-Auguste Boileau (1812-1896), architecte ;
 Louis-Charles Boileau (1837-1914), architecte ;
 Louis-Hippolyte Boileau (1898-1948), architecte ;
 Luc Boileau (né en 1960), médecin et administrateur québécois ;
 Lutgarde de Boileau (XVIIIe), architecte ;
 Marc Boileau (1932-), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Martine Boileau (1923-), artiste sculpteur française ;
 Nathalie Boileau (1966-), actrice et compositrice québécoise ;
 Patrick Boileau (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Patrick Boileau, musicien français ;
 Roger Boileau (1914-2001), homme politique français.
 Laurent Danon-Boileau, psychanalyste français

Pseudonyme 

 Boileau-Narcejac

Toponyme 

 Boileau, municipalité canadienne du Québec située en Outaouais ;
 Boileau, station de prémétro située à Bruxelles en Belgique.
 Anse Boileau, district des Seychelles ;
 Rue Boileau, voie française de Nantes ;
 Rue Boileau, voie parisienne du  ;
 Hameau Boileau, voie parisienne du  ;
 (354659) Boileau, astéroïde.